Denny ist der Familienname folgender Personen:

 Al Denny (1903–1995), US-amerikanischer Jazzmusiker, siehe Al Dennie
 Albert Denny (1886–1965), britischer Radsportler 
 Arthur A. Denny (1822–1899), US-amerikanischer Politiker
 Charles Denny (1886–1971), britischer Radsportler 
 Doreen Denny, britische Eiskunstläuferin
 Ebenezer Denny (1761–1822), US-amerikanischer Politiker und Offizier

 Henry Denny (1803–1871), britischer Museumskurator und Parasitologe
 James Denny (* 1993), britischer Wasserspringer
 James William Denny (1838–1923), US-amerikanischer Politiker
 Jim Denny (1911–1963), US-amerikanischer Musikproduzent
 John Denny (* 1952), US-amerikanischer Baseballspieler
 Martin Denny (1911–2005), US-amerikanischer Pianist
 Matthew Denny (* 1996), australischer Leichtathlet
 Reginald Denny (1891–1967), englischer Schauspieler
 Robyn Denny (1930–2014), britischer Maler und Grafiker
 Sandy Denny (1947–1978), britische Sängerin
 Simon Denny (* 1969), australischer Schauspieler und Regisseur, siehe Simon Baker
 Simon Denny (* 1982), neuseeländischer Installationskünstler 
 Susan Denny (* 1934), britische Schauspielerin
 Walter M. Denny (1853–1926), US-amerikanischer Politiker

Denny ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Denny (Illinois)
 Denny (Kalifornien), Geisterstadt nahe Eureka
 Denny (Oklahoma)
 Denny (South Carolina)
 Denny (Texas)
 Denny Creek, Washington
 Denny Store, North Carolina
 Denny Terrace, South Carolina

in Schottland:
 Denny (Schottland), Unitary Authority von Falkirk

Denny  steht für:
 William Denny and Brothers Limited, eine Werft in Schottland
 das Fossil Denisova 11, einem Mädchen, dessen Mutter Neandertaler und dessen Vater ein Denisova-Mensch war

im NRHP gelistete Objekte:
 Denny Cottage, in Saranac Lake, New York, ID-Nr. 92001452
 Denny Place, in Lancaster, Kentucky, ID-Nr. 84001439

Siehe auch:
 Jacques Deny (1916–2016), französischer Mathematiker
 Tenney